La Coppa del Mondo di pugilato dilettanti 2008 è stata la 3ª edizione della Coppa del Mondo di pugilato dilettanti organizzata dalla AIBA. L'evento si è svolto dal 10 al 14 dicembre 2008 a Mosca, Russia.

Nuovo formato
L'edizione del 2008 ha subito profondi cambiamenti per quanto riguarda la struttura del torneo. Innanzitutto l'evento ha cadenza biennale a partire da questa edizione. Inoltre, i partecipanti sono i migliori al mondo per ogni categoria di peso a prescindere dalla mazionalità. Il paese vincente è quello che vince più medaglie, senza alcuna fase preliminare come in precedenza.

Partecipanti
Per via del nuovo formato, ognuno dei 37 paesi partecipanti ha portato un numero differente di pugili; di seguito la lista di pugili per ogni nazione:

 : 3
 : 1
 : 1
 : 5
 : 1
 : 1
 : 1
 : 4
 : 2
 : 8
 : 1
 : 2
 : 2
 : 1
 : 4
 : 1
 : 1
 : 2
 : 1
 : 2
 : 1
 : 1
 : 2
 : 5
 : 1
 : 1
 : 1
 : 1
 : 1
 : 14
 : 4
 : 1
 : 3
 : 1
 : 5
 : 1
 : 1

Risultati

Pesi mosca leggeri (-48 kg)

Pesi mosca (48-51 kg)

Pesi gallo (51-54 kg)

Pesi piuma (54-57 kg)

Pesi leggeri (57-60 kg)

Pesi superleggeri (60-64 kg)

Pesi welter (64-69 kg)

Pesi medi (69-75 kg)

Pesi mediomassimi (75-81 kg)

Pesi massimi (81-91 kg)

Pesi supermassimi (91 kg +)

Voci correlate
 Eventi sportivi nel 2008

Collegamenti esterni

2